Étréchy (Cher)
 Étréchy (Marne)
 Étréchy (Essonne)